Tablica La Lige svih vremena je sveukupna tablica svih rezultata, bodova i golova svih klubova koje su igrali u španjolskoj La Ligi od njezinog osnutka 1929. Prikazana tablica je posljednji put obnovljena na kraju sezone 2007./2008.

</center>

Vidi još 
La Liga

Nogomet u Španjolskoj

en:La Liga#All-time La Liga table